Conopodium denudatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Conopodium denudatum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
denudatum